Андрій Іванович
 Андрій Іванович — турівський князь, що загинув у битві на Калці (1223).
 Андрій Іванович (1327—1353) — князь серпуховський.
 Андрій Іванович Гольшанський (?—1439) — київський князь (1401—1410), син Івана Ольгимонтовича з роду князів Гольшанських.
 Андрій Іванович Чубчик — ростовський князь, помер до 1474.
 Андрій Іванович (1490—1537) — молодший син великого князя московського Івана ІІІ Васильовича, князь старицький.

Див. також 
 Садовий Андрій Іванович ( ) — український політик, міський голова Львова з 2006 року.